Monoblock puede hacer referencia a:
 En Bolivia, el Edificio del Monoblock;
 En Argentina, los edificios pertenecientes a conjuntos habitacionales (ver Barrio FONAVI);
 El bloque del motor.